Tegemoetkoming Ouders thuiswonende Gehandicapte kinderen
 AVV TOG, amateurclub uit Amsterdam
 SV TOGB, amateurclub uit Berkel en Roderijs, die tot 1940 TOG heette
 TOGR, amateurclub uit Rotterdam (Charlois), die tot 1940 TOG heette
 TOG (tank)